Колеж Тринити (или по английското название като Тринити Колидж) е учебно заведение и може да се отнася за:

 Тринити Колидж, част от Оксфордския университет
 Тринити Колидж, част от Кеймбриджкия университет
 Тринити Колидж, част от Дъблинския университет